Martincourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Martincourt (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Martincourt (Oise) im Département Oise

mit Namenszusatz:
Martincourt-sur-Meuse im Département Meuse